Innico Caracciolo (1607-1685) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Innico Caracciolo (1642-1730) – cardinale e vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
Caracciolo